Evinrude steht für:

 Evinrude (1914), deutscher Stummfilm von 1914, Regie Stellan Rye
 Evinrude (Außenbordmotor), ein nach seinem Erfinder benannter Außenbordmotor

Evinrude ist der Familienname folgender Personen:

 Ole Evinrude (1877–1934), norwegisch-amerikanischer Erfinder